Oracolo – nella mitologia greca e in altre tradizioni, personaggio o un altro genere di entità con capacità divinatorie, a cui ci si rivolge per chiedere consiglio

Personaggi immaginari 
 Oracolo – personaggio dei fumetti DC Comics, alter ego di Barbara Gordon
 Oracolo – personaggio della trilogia cinematografica di Matrix
 Oracolo – personaggio di W.I.T.C.H.
 Oracolo – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Altro 
 Oracolo – album discografico prodotto dalla Toast Records
 Oracolo – mini-romanzo di Greg Egan
 Oracolo – criterio che permette di stabilire il successo di un caso di test di un software
 Macchina a oracolo – una macchina da calcolo astratta in teoria della complessità

Pagine correlate 
 L'oracolo (disambigua)
 Oracle